Владимир Знаменский — имя следующих персоналий:
* Знаменский, Владимир Алексеевич (1929—1997) — военно-морской врач, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Знаменский, Владимир Васильевич (1894—1975) — советский оперный певец и педагог, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Знаменский, Владимир Иванович (1923—1992) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Знаменский, Владимир Филимонович (1883—1964) — российский, советский учёный, врач-педиатр, профессор кафедры детских болезней Ленинградского Санитарно-гигиенического института.